Ian Wright (ur. 1961) – nowozelandzki wioślarz
 Ian Wright (ur. 1963) – angielski piłkarz